Сокращение ГВЗ может означать:
 Галактика со вспышкой звездообразования — галактика, в которой звездообразование происходит с очень высокой скоростью, по сравнению с аналогичным процессом в большинстве галактик.
 Гетеровалентное замещение — понятие в кристаллохимии: явление замещения ионов (или их групп) каких-либо химических элементов в кристалле на другие, имеющие другую валентность.
 Гнойно-воспалительные заболевания
 Горочный вагонный замедлитель — вагонный замедлитель (смонтированное на железнодорожном пути тормозное устройство) на сортировочной горке.
 Государственный внутренний заём (также внутренний государственный заём) — государственный заём, номинированный в национальной валюте и обращающийся на внутренних рынках страны.
 Государственный выставочный зал
 Грамотность в вопросах здоровья — уровень владения человеком навыками и знаниями, необходимыми для понимания информации, связанной со здоровьем.
 , групповое время запаздывания — понятие в теории обработки сигналов: задержка, испытываемая  высокочастотного сигнала.